een gemeente in Catalonië, zie Montclar (Barcelona)

Montclar (Alpes-de-Haute-Provence)
Montclar (Aude)
Montclar (Aveyron)
ook:
Montclar-de-Comminges,  Haute-Garonne
Montclar-Lauragais,  Haute-Garonne
Montclar-sur-Gervanne,  Drôme 

Montclard,  Haute-Loire
gemeenten met de naam Monclar